Калівода — прізвище

 Ян Калівода, Ян Вацлав Калівода (; Йоганн Венцель Калівода, , *21 лютого 1801 р., Прага — †3 грудня 1866 р., Карлсруе) — видатний чеський композитор і скрипаль.
 Калівода Антон Антонович (; , (нар.1795, Прага — пом.17 січня 1838, Златопіль) — український педагог.